Saraphi (în ) este un district (Amphoe) din provincia Chiang Mai, Thailanda, cu o populație de 74.782 de locuitori și o suprafață de 97,45 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 105 de sate (muban).

Amphoe în provincia Chiang Mai